Losheim am See, een gemeente in Saarland
 Losheim (Hellenthal), een dorp in de gemeente Hellenthal, Noordrijn-Westfalen